Lamprologus — рід окунеподібних риб родини цихлові.

Види 
Рід налічує 20 видів 

 Lamprologus callipterus Boulenger, 1906 
 Lamprologus congoensis Schilthuis, 1891
 Lamprologus finalimus Nichols & La Monte, 1931
 Lamprologus kungweensis Poll, 1956
 Lamprologus laparogramma I. R. Bills & Ribbink, 1997
 Lamprologus lemairii Boulenger, 1899
 Lamprologus lethops T. R. Roberts & D. J. Stewart, 1976
 Lamprologus markerti Tougas & Stiassny, 2014  
 Lamprologus meleagris Büscher, 1991
 Lamprologus mocquardi Pellegrin, 1903
 Lamprologus ocellatus (Steindachner, 1909)
 Lamprologus ornatipinnis Poll, 1949
 Lamprologus signatus Poll, 1952
 Lamprologus speciosus Büscher, 1991
 Lamprologus stappersi Pellegrin, 1927
 Lamprologus symoensi Poll, 1976
 Lamprologus teugelsi Schelly & Stiassny, 2004
 Lamprologus tigripictilis Schelly & Stiassny, 2004
 Lamprologus tumbanus Boulenger, 1899
 Lamprologus werneri Poll, 1959

Переглянуті (старі) назви 

Lamprologus attenuatus див. Lepidiolamprologus attenuatus (Steindachner 1909)
Lamprologus brevianalis див. Neolamprologus tetracanthus (Boulenger 1899)
Lamprologus brevis див. Neolamprologus brevis (Boulenger 1899)
Lamprologus brichardi див. Neolamprologus brichardi (Poll 1974)
Lamprologus buescheri див. Neolamprologus buescheri (Staeck 1983)
Lamprologus callipterus див. Neolamprologus callipterus (Boulenger 1906)
Lamprologus calliurus див. Neolamprologus calliurus (Boulenger 1906)
Lamprologus calvus див. Altolamprologus calvus (Poll 1978)
Lamprologus caudopunctatus див. Neolamprologus caudopunctatus (Poll 1978)
Lamprologus christyi див. Neolamprologus christyi (Trewavas & Poll 1952)
Lamprologus compressiceps див. Altolamprologus compressiceps (Boulenger 1898)
Lamprologus crassus див. Neolamprologus crassus (Brichard 1989)
Lamprologus cunningtoni див. Lepidiolamprologus cunningtoni (Boulenger 1906)
Lamprologus dhonti див. Telmatochromis dhonti (Boulenger 1919)
Lamprologus elongatus див. Lepidiolamprologus elongatus (Boulenger 1898)
Lamprologus elongatus див. Neolamprologus brichardi (Poll 1974)
Lamprologus falcicula див. Neolamprologus falcicula (Brichard 1989)
Lamprologus fasciatus див. Neolamprologus fasciatus (Boulenger 1898)
Lamprologus furcifer див. Neolamprologus furcifer (Boulenger 1898)
Lamprologus gracilis див. Neolamprologus gracilis (Brichard 1989)
Lamprologus hecqui див. Neolamprologus hecqui (Boulenger 1899)
Lamprologus kendalli див. Lepidiolamprologus kendalli (Poll & Stewart 1977)
Lamprologus kiritvaithai див. Neolamprologus boulengeri (Steindachner 1909)
Lamprologus leleupi див. Neolamprologus leleupi (Poll 1956)
Lamprologus leloupi див. Neolamprologus leloupi (Poll 1948)
Lamprologus longior див. Neolamprologus longior (Staeck 1980)
Lamprologus marginatus див. Neolamprologus tetracanthus (Boulenger 1899)
Lamprologus meeli див. Neolamprologus meeli (Poll 1948)
Lamprologus modestus див. Neolamprologus modestus (Boulenger 1898)
Lamprologus mondabu див. Neolamprologus mondabu (Boulenger 1906)
Lamprologus moorii див. Variabilichromis moorii (Boulenger 1898)
Lamprologus multifasciatus див. Neolamprologus multifasciatus (Boulenger 1906)
Lamprologus mustax див. Neolamprologus mustax (Poll 1978)
Lamprologus niger див. Neolamprologus niger (Poll 1956)
Lamprologus nkambae див. Lepidiolamprologus nkambae (Staeck 1978)
Lamprologus nyassae див. Lepidiolamprologus elongatus (Boulenger 1898)
Lamprologus obscurus див. Neolamprologus obscurus (Poll 1978)
Lamprologus olivaceous див. Neolamprologus olivaceous (Brichard 1989)
Lamprologus petricola див. Neolamprologus petricola (Poll 1949)
Lamprologus pleuromaculatus див. Neolamprologus pleuromaculatus (Trewavas & Poll 1952)
Lamprologus pleurostigma див. Lepidiolamprologus attenuatus (Steindachner 1909)
Lamprologus prochilus див. Neolamprologus prochilus (Bailey & Stewart 1977)
Lamprologus profundicola див. Lepidiolamprologus profundicola (Poll 1949)
Lamprologus pulcher див. Neolamprologus pulcher (Trewavas & Poll 1952)
Lamprologus savoryi див. Neolamprologus savoryi (Poll 1949)
Lamprologus schreyeni див. Neolamprologus schreyeni (Poll 1974)
Lamprologus sexfasciatus див. Neolamprologus sexfasciatus (Trewavas & Poll 1952)
Lamprologus splendens див. Neolamprologus splendens (Brichard 1989)
Lamprologus taeniurus див. Neolamprologus brevis (Boulenger 1899)
Lamprologus tetracanthus див. Neolamprologus tetracanthus (Boulenger 1899)
Lamprologus toae див. Neolamprologus toae (Poll 1949)
Lamprologus tretocephalus див. Neolamprologus tretocephalus (Boulenger 1899)
Lamprologus wauthioni див. Neolamprologus wauthioni (Poll 1949)

Джерела 

Pseudocrenilabrinae

Роди риб